XXIII округ () или Шорокшар () је један од 23 округа Будимпеште. То је најновији округ, основан 1994. године, издвајањем из XX округа.

Спољашње везе 
 Шорокшар

Окрузи Будимпеште